Хуа́н де ла Крус (Хуанде) Ра́мос Ка́но (; ) — испанский футболист, тренер.

Биография 
В качестве футболиста выступал за клубы низших испанских дивизионов. Закончил игровую карьеру в 1982 году из-за травмы колена. На тренерской работе с 1992 года.

Наибольших успехов достиг, когда тренировал футбольный клуб «Севилья», который за два года под его руководством (2006—2007) выиграл два Кубка УЕФА, Суперкубок УЕФА и Кубок Испании. На тренерском мостике «Тоттенхэм Хотспур» выиграл Кубок футбольной лиги, первый для этого клуба после девятилетнего перерыва.

9 декабря 2008 заменил немца Бернда Шустера на посту главного тренера мадридского «Реала» и помог команде занять второе место в чемпионате Испании, после чего уступил место Мануэлю Пеллегрини.

10 сентября 2009 подписал контракт с московским ЦСКА. Однако уже 26 октября 2009 года контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон в связи с тем, что Рамос просил купить определённых игроков, но клуб не мог себе их позволить. Позже президент ЦСКА Евгений Гинер порекомендовал испанца президенту днепропетровского «Днепра» Игорю Коломойскому. 1 октября 2010 стал главным тренером «Днепра», заключив контракт на четыре года. Под его руководством «Днепр» в сезоне 2013/14 смог повторить свой лучший результат в чемпионате Украины со времен сезона 1992/93 — стать серебряным призёром турнира — и впервые попал в квалификацию Лиги чемпионов. В 2014 году покинул клуб. Летом 2016 подписал контракт с испанским клубом «Малага». Однако 22 декабря расторг контракт по собственному желанию.

Достижения

Командные 
 «Логроньес»
 Второй призёр Сегунды (1): 1995/96

 «Райо Вальекано»
 Победитель Сегунды (1): 1998/99

 «Севилья»
 Обладатель Кубка УЕФА (2): 2005/06, 2006/07
 Обладатель Суперкубка УЕФА (1): 2006
 Обладатель Кубка Испании (1): 2006/07
 Обладатель Суперкубка Испании (1): 2007
 Финалист Суперкубка УЕФА (1): 2007

 «Тоттенхэм Хотспур»
 Обладатель Кубка футбольной лиги (1): 2007/08

 «Реал Мадрид»
 Серебряный призёр чемпионата Испании (1): 2008/09

 «Днепр»
 Серебряный призёр чемпионата Украины (1): 2013/14

Личные 
 Обладатель Приза Мигеля Муньоса (1): 2006/07.
 Третий лучший тренер 2007 года (после Карло Анчелотти и Алекса Фергюсона) по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), а также совета профессиональных футбольных судей (WPPS).

Факты 
 Рамоса увольняли из клубов на протяжении трёх лет подряд в один и тот же день — 26 октября: в 2007 году из «Севильи», в 2008 году из «Тоттенхема», в 2009 году из ЦСКА.
 Рамос трижды сталкивался с ситуацией, когда матч, в котором его клуб вел в счете, был остановлен из-за проблем с освещением на стадионе.
 7 декабря 2000 года: «Райо Вальекано» — «Локомотив» (Москва);
 15 сентября 2002 года: «Реал Бетис» — «Реал Мадрид»;
 6 октября 2013 года: «Днепр» (Днепропетровск) — «Металлист» (Харьков)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Хуанде Рамоса

Футболисты Испании
Игроки ФК «Эльче»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Леванте»
Тренеры ФК «Логроньес»
Тренеры ФК «Барселона Атлетик»
Тренеры ФК «Лерида»
Тренеры ФК «Райо Вальекано»
Тренеры ФК «Реал Бетис»
Тренеры ФК «Эспаньол»
Тренеры ФК «Малага»
Тренеры ФК «Севилья»
Тренеры ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Тренеры ФК «Реал Мадрид»
Тренеры ФК ЦСКА Москва
Тренеры ФК «Днепр» Днепр
Тренеры-победители Кубка УЕФА и Лиги Европы УЕФА